Аварі́йний стан спору́ди — критичний стан споруди, коли внаслідок можливості розвитку руйнівних процесів його подальша нормальна експлуатація стає неможливою.

Примітки

Див. також 

 Фізичний знос

Будівельна термінологія
Житлове господарство